По результатам группового турнира команда из числа занявших вторые места в группах, показавшая наихудшие результаты сборная Дании, выбыла из борьбы. Остальные 8 команд разбивались на пары и играли по 2 стыковых матча — по одному матчу на поле каждого из соперников (15 и 19 ноября 2013 года).

Итоговое положение

Жеребьёвка 
При жеребьёвке команды разбиваются на две корзины (сеяные — несеяные) согласно рейтингу ФИФА на октябрь 2013 года. Жеребьёвка состоялась в Цюрихе (Швейцария) 21 октября 2013 в 14:00 CEST (UTC+2).

Матчи 
Жеребьевка была проведена Гордоном Савичем, главой отборочных матчей чемпионата мира ФИФА, при содействии бывшего швейцарского международного Александра Фрая. Матч состоялся 15 и 19 ноября 2013 года

|}

 получила путёвку на чемпионат мира 2014 по сумме двух матчей (4-2).

 получила путёвку на чемпионат мира 2014 по сумме двух матчей (3-2).

 получила путёвку на чемпионат мира 2014 по сумме двух матчей (2-0).

 получила путёвку на чемпионат мира 2014 по сумме двух матчей (4-2).

Бомбардиры 
4 гола
  Криштиану Роналду

3 гола
  Константинос Митроглу

2 гола
  Мамаду Сако
  Златан Ибрагимович

1 гол

  Димитрис Салпингидиc
  Богдан Станку
  Роман Зозуля

  Андрей Ярмоленко
  Карим Бензема

  Марио Манджукич
  Дарио Срна

1 автогол
  Василис Торосидис (в матче против Румынии)

Примечания

Ссылки 
 World Cup 2014 Qualifying
 Allworldcup

2013 год в футболе
Европейский футбол в сезоне 2013/2014
Отборочный турнир